Агафонова Надія Олександрівна (1978—2022) — українська поетеса.
 Агафонова Наталія Володимирівна ( 1977) — народний депутат України.
 Агафонова Олена Геннадіївна ( 1975) — російський майстер спорту з кульової стрільби.
 Агафонова Тетяна Іванівна ( 1963) — радянська та російська кіноактриса.